Yassine Salhi (ur. 1987) – marokański piłkarz
 Yassine Salhi (ur. 1989) – tunezyjski piłkarz